J23 peut faire référence à :
 Coupole octogonale gyroallongée (J23), une figure géométrique ;
 S/2003 J 23, un satellite naturel de Jupiter.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres